Киндерхук има више значења:
 Киндерхук (Њујорк)
 Киндерхук (Илиноис)